|-
|(46251)||2001 HO31|| align=right|13,7|| align=right|3,053|| align=right|0,054|| align=right|10,19|| align=right|5,334||MBA||26. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(46252)||2001 HH32|| align=right|14,0|| align=right|3,211|| align=right|0,149|| align=right|16,33|| align=right|5,753||MBA||30. april 2001||Kleť||Klet
|-
|(46253)||2001 HW34|| align=right|14,1|| align=right|3,110|| align=right|0,106|| align=right|9,01|| align=right|5,483||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46254)||2001 HB36|| align=right|13,6|| align=right|3,113|| align=right|0,171|| align=right|15,16|| align=right|5,490||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46255)||2001 HZ36|| align=right|12,8|| align=right|3,190|| align=right|0,208|| align=right|9,76|| align=right|5,696||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46256)||2001 HR40|| align=right|14,4|| align=right|2,706|| align=right|0,042|| align=right|15,60|| align=right|4,450||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46257)||2001 HF44|| align=right|13,6|| align=right|3,059|| align=right|0,259|| align=right|22,28|| align=right|5,350||MBA||16. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46258)||2001 HE45|| align=right|15,3|| align=right|2,314|| align=right|0,163|| align=right|3,89|| align=right|3,520||MBA||16. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46259)||2001 HR45|| align=right|14,3|| align=right|2,765|| align=right|0,145|| align=right|10,42|| align=right|4,597||MBA||17. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46260)||2001 HC46|| align=right|13,6|| align=right|3,187|| align=right|0,060|| align=right|11,39|| align=right|5,689||MBA||17. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46261)||2001 HA47|| align=right|14,0|| align=right|2,574|| align=right|0,055|| align=right|14,52|| align=right|4,128||MBA||18. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46262)||2001 HX47|| align=right|13,7|| align=right|2,665|| align=right|0,141|| align=right|11,50|| align=right|4,349||MBA||19. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46263)||2001 HH48|| align=right|13,5|| align=right|3,146|| align=right|0,052|| align=right|17,86|| align=right|5,578||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46264)||2001 HB50|| align=right|14,2|| align=right|2,969|| align=right|0,049|| align=right|7,48|| align=right|5,114||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46265)||2001 HC51|| align=right|14,1|| align=right|3,055|| align=right|0,135|| align=right|10,18|| align=right|5,338||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46266)||2001 HE52|| align=right|14,3|| align=right|2,978|| align=right|0,048|| align=right|8,59|| align=right|5,139||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46267)||2001 HR55|| align=right|14,1|| align=right|2,536|| align=right|0,154|| align=right|11,14|| align=right|4,037||MBA||24. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46268)||2001 HJ56|| align=right|15,0|| align=right|2,547|| align=right|0,013|| align=right|8,82|| align=right|4,065||MBA||24. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46269)||2001 HA58|| align=right|14,2|| align=right|2,987|| align=right|0,085|| align=right|11,58|| align=right|5,162||MBA||25. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46270)||2001 HW62|| align=right|14,2|| align=right|3,214|| align=right|0,143|| align=right|1,92|| align=right|5,762||MBA||26. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46271)||2001 HE63|| align=right|14,6|| align=right|2,981|| align=right|0,051|| align=right|9,58|| align=right|5,147||MBA||26. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46272)||2001 HO64|| align=right|14,4|| align=right|2,860|| align=right|0,038|| align=right|12,20|| align=right|4,836||MBA||27. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46273)||2001 HX64|| align=right|15,5|| align=right|2,726|| align=right|0,094|| align=right|1,39|| align=right|4,500||MBA||27. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46274)||2001 JU3|| align=right|14,4|| align=right|2,699|| align=right|0,206|| align=right|10,59|| align=right|4,433||MBA||15. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46275)||2001 JW3|| align=right|13,8|| align=right|3,061|| align=right|0,208|| align=right|22,74|| align=right|5,356||MBA||15. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46276)||2001 JQ4|| align=right|13,9|| align=right|2,662|| align=right|0,093|| align=right|13,05|| align=right|4,342||MBA||15. maj 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(46277)||2001 JH7|| align=right|14,1|| align=right|3,227|| align=right|0,134|| align=right|6,11|| align=right|5,796||MBA||15. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46278)||2001 KM|| align=right|14,1|| align=right|3,196|| align=right|0,061|| align=right|15,83|| align=right|5,714||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46279)||2001 KQ12|| align=right|13,5|| align=right|2,756|| align=right|0,242|| align=right|15,51|| align=right|4,575||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|46280 Hollar||2001 KD18|| align=right|14,1|| align=right|2,698|| align=right|0,140|| align=right|11,96|| align=right|4,431||MBA||21. maj 2001||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(46281)||2001 KR19|| align=right|15,1|| align=right|2,349|| align=right|0,125|| align=right|6,02|| align=right|3,599||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46282)||2001 KU26|| align=right|13,5|| align=right|3,065|| align=right|0,062|| align=right|11,66|| align=right|5,365||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46283)||2001 KE29|| align=right|14,0|| align=right|2,869|| align=right|0,090|| align=right|8,86|| align=right|4,860||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46284)||2001 KU33|| align=right|14,8|| align=right|2,395|| align=right|0,214|| align=right|9,79|| align=right|3,705||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46285)||2001 KD36|| align=right|13,7|| align=right|3,161|| align=right|0,116|| align=right|6,04|| align=right|5,620||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46286)||2001 KR37|| align=right|13,6|| align=right|2,977|| align=right|0,073|| align=right|9,59|| align=right|5,136||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46287)||2001 KJ41|| align=right|13,9|| align=right|3,114|| align=right|0,100|| align=right|6,79|| align=right|5,495||MBA||23. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46288)||2001 KK43|| align=right|13,6|| align=right|3,085|| align=right|0,039|| align=right|12,00|| align=right|5,418||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46289)||2001 KO49|| align=right|14,7|| align=right|2,695|| align=right|0,086|| align=right|13,02|| align=right|4,424||MBA||24. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46290)||2001 KY51|| align=right|14,9|| align=right|2,709|| align=right|0,042|| align=right|10,56|| align=right|4,457||MBA||16. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46291)||2001 KN54|| align=right|14,2|| align=right|2,965|| align=right|0,040|| align=right|9,66|| align=right|5,106||MBA||17. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46292)||2001 KY56|| align=right|13,9|| align=right|3,091|| align=right|0,029|| align=right|11,86|| align=right|5,434||MBA||23. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46293)||2001 KF58|| align=right|13,5|| align=right|3,089|| align=right|0,092|| align=right|10,48|| align=right|5,429||MBA||26. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46294)||2001 KR65|| align=right|14,3|| align=right|2,674|| align=right|0,199|| align=right|14,15|| align=right|4,372||MBA||22. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46295)||2001 KP70|| align=right|13,9|| align=right|3,152|| align=right|0,076|| align=right|14,46|| align=right|5,594||MBA||23. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46296)||2001 KU71|| align=right|14,3|| align=right|3,105|| align=right|0,038|| align=right|3,19|| align=right|5,470||MBA||24. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46297)||2001 MK13|| align=right|13,6|| align=right|2,683|| align=right|0,183|| align=right|12,69|| align=right|4,393||MBA||24. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(46298)||2001 MU18|| align=right|13,8|| align=right|3,040|| align=right|0,095|| align=right|11,08|| align=right|5,298||MBA||29. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46299)||2001 MR24|| align=right|13,0|| align=right|3,169|| align=right|0,168|| align=right|9,37|| align=right|5,641||MBA||16. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46300)||2001 MW27|| align=right|14,4|| align=right|3,098|| align=right|0,156|| align=right|2,72|| align=right|5,452||MBA||22. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(46301)||2001 OY5|| align=right|14,0|| align=right|2,667|| align=right|0,168|| align=right|11,18|| align=right|4,354||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46302)||2001 OG13|| align=right|12,6|| align=right|3,973|| align=right|0,228|| align=right|3,83|| align=right|7,918||HLD||20. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46303)||2001 OZ44|| align=right|13,3|| align=right|2,793|| align=right|0,093|| align=right|12,37|| align=right|4,668||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46304)||2001 OZ62|| align=right|13,8|| align=right|2,544|| align=right|0,241|| align=right|15,19|| align=right|4,056||MBA||20. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46305)||2001 OW71|| align=right|13,9|| align=right|3,539|| align=right|0,123|| align=right|4,38|| align=right|6,657||MBA||21. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46306)||2001 OW102|| align=right|13,9|| align=right|2,632|| align=right|0,148|| align=right|14,58|| align=right|4,270||MBA||29. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46307)||2001 OX104|| align=right|14,0|| align=right|2,846|| align=right|0,061|| align=right|1,54|| align=right|4,800||MBA||28. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46308)||2001 OZ104|| align=right|14,0|| align=right|2,933|| align=right|0,108|| align=right|2,97|| align=right|5,021||MBA||28. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46309)||2001 QA2|| align=right|13,8|| align=right|3,239|| align=right|0,073|| align=right|11,68|| align=right|5,827||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46310)||2001 QQ11|| align=right|15,3|| align=right|2,670|| align=right|0,092|| align=right|3,65|| align=right|4,362||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46311)||2001 QF20|| align=right|14,1|| align=right|3,013|| align=right|0,089|| align=right|1,02|| align=right|5,230||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46312)||2001 QJ25|| align=right|14,8|| align=right|2,550|| align=right|0,097|| align=right|1,37|| align=right|4,072||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46313)||2001 QO25|| align=right|13,0|| align=right|2,984|| align=right|0,118|| align=right|11,26|| align=right|5,155||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46314)||2001 QK29|| align=right|15,0|| align=right|2,299|| align=right|0,173|| align=right|2,43|| align=right|3,485||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46315)||2001 QR30|| align=right|14,0|| align=right|2,590|| align=right|0,198|| align=right|3,90|| align=right|4,167||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46316)||2001 QH31|| align=right|15,1|| align=right|2,436|| align=right|0,235|| align=right|5,68|| align=right|3,801||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46317)||2001 QN53|| align=right|14,6|| align=right|2,670|| align=right|0,216|| align=right|11,54|| align=right|4,361||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46318)||2001 QO74|| align=right|14,1|| align=right|2,707|| align=right|0,197|| align=right|3,36|| align=right|4,454||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46319)||2001 QP74|| align=right|14,3|| align=right|2,653|| align=right|0,093|| align=right|2,96|| align=right|4,321||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46320)||2001 QY74|| align=right|14,3|| align=right|2,390|| align=right|0,121|| align=right|5,59|| align=right|3,694||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46321)||2001 QO84|| align=right|14,1|| align=right|2,841|| align=right|0,065|| align=right|1,49|| align=right|4,788||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46322)||2001 QD99|| align=right|13,7|| align=right|2,792|| align=right|0,160|| align=right|3,86|| align=right|4,663||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46323)||2001 QH115|| align=right|13,1|| align=right|3,033|| align=right|0,039|| align=right|8,19|| align=right|5,281||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46324)||2001 QW119|| align=right|14,2|| align=right|2,686|| align=right|0,048|| align=right|4,73|| align=right|4,401||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46325)||2001 QZ130|| align=right|13,0|| align=right|3,115|| align=right|0,086|| align=right|9,43|| align=right|5,497||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46326)||2001 QU148|| align=right|14,8|| align=right|2,281|| align=right|0,182|| align=right|6,31|| align=right|3,444||MBA||20. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46327)||2001 QU161|| align=right|14,7|| align=right|2,947|| align=right|0,078|| align=right|4,07|| align=right|5,058||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46328)||2001 QD216|| align=right|15,4|| align=right|2,715|| align=right|0,019|| align=right|2,60|| align=right|4,472||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46329)||2001 QW232|| align=right|14,6|| align=right|3,166|| align=right|0,124|| align=right|2,14|| align=right|5,631||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46330)||2001 QQ234|| align=right|14,9|| align=right|3,058|| align=right|0,046|| align=right|1,39|| align=right|5,347||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46331)||2001 QB264|| align=right|14,7|| align=right|2,593|| align=right|0,039|| align=right|10,21|| align=right|4,176||MBA||25. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46332)||2001 QD276|| align=right|13,3|| align=right|3,061|| align=right|0,101|| align=right|10,53|| align=right|5,355||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46333)||2001 QS276|| align=right|13,3|| align=right|3,073|| align=right|0,093|| align=right|9,97|| align=right|5,387||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46334)||2001 QA296|| align=right|13,8|| align=right|2,548|| align=right|0,173|| align=right|13,21|| align=right|4,067||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46335)||2001 RF57|| align=right|14,9|| align=right|2,544|| align=right|0,156|| align=right|2,71|| align=right|4,056||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46336)||2001 RG67|| align=right|14,0|| align=right|2,735|| align=right|0,065|| align=right|4,08|| align=right|4,522||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46337)||2001 RE76|| align=right|14,4|| align=right|2,571|| align=right|0,075|| align=right|9,31|| align=right|4,122||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46338)||2001 RF80|| align=right|14,2|| align=right|3,210|| align=right|0,195|| align=right|1,25|| align=right|5,751||MBA||12. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(46339)||2001 RU81|| align=right|13,7|| align=right|2,738|| align=right|0,093|| align=right|3,94|| align=right|4,530||MBA||14. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(46340)||2001 RG86|| align=right|15,2|| align=right|2,598|| align=right|0,047|| align=right|1,01|| align=right|4,188||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46341)||2001 RE89|| align=right|15,1|| align=right|2,552|| align=right|0,177|| align=right|12,87|| align=right|4,075||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46342)||2001 SC53|| align=right|13,8|| align=right|3,100|| align=right|0,148|| align=right|2,87|| align=right|5,458||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46343)||2001 SY56|| align=right|14,8|| align=right|2,632|| align=right|0,079|| align=right|4,27|| align=right|4,270||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46344)||2001 SR58|| align=right|15,6|| align=right|2,543|| align=right|0,033|| align=right|2,39|| align=right|4,055||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46345)||2001 SP110|| align=right|14,8|| align=right|2,260|| align=right|0,188|| align=right|7,84|| align=right|3,396||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46346)||2001 SX112|| align=right|14,2|| align=right|2,679|| align=right|0,199|| align=right|10,89|| align=right|4,385||MBA||18. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(46347)||2001 SV123|| align=right|13,9|| align=right|2,974|| align=right|0,039|| align=right|9,35|| align=right|5,127||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46348)||2001 SC136|| align=right|14,8|| align=right|3,142|| align=right|0,167|| align=right|0,75|| align=right|5,570||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46349)||2001 SM140|| align=right|14,5|| align=right|2,721|| align=right|0,052|| align=right|2,77|| align=right|4,488||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46350)||2001 SH180|| align=right|14,2|| align=right|3,162|| align=right|0,044|| align=right|10,21|| align=right|5,622||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46351)||2001 SD226|| align=right|15,0|| align=right|3,125|| align=right|0,128|| align=right|2,21|| align=right|5,524||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46352)||2001 SZ266|| align=right|15,1|| align=right|2,451|| align=right|0,150|| align=right|3,67|| align=right|3,836||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(46353)||2001 TY7|| align=right|14,1|| align=right|2,686|| align=right|0,083|| align=right|3,56|| align=right|4,402||MBA||11. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(46354)||2001 TY8|| align=right|12,8|| align=right|2,619|| align=right|0,183|| align=right|13,98|| align=right|4,237||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46355)||2001 TQ65|| align=right|13,7|| align=right|3,245|| align=right|0,105|| align=right|7,71|| align=right|5,844||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46356)||2001 TQ75|| align=right|15,5|| align=right|2,352|| align=right|0,061|| align=right|8,01|| align=right|3,608||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46357)||2001 TG77|| align=right|14,0|| align=right|2,600|| align=right|0,150|| align=right|15,34|| align=right|4,190||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46358)||2001 TO79|| align=right|15,9|| align=right|2,324|| align=right|0,110|| align=right|4,32|| align=right|3,542||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46359)||2001 TQ104|| align=right|13,9|| align=right|2,759|| align=right|0,072|| align=right|5,03|| align=right|4,582||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46360)||2001 TA105|| align=right|15,2|| align=right|2,430|| align=right|0,157|| align=right|2,63|| align=right|3,788||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46361)||2001 TR105|| align=right|13,4|| align=right|2,602|| align=right|0,169|| align=right|7,25|| align=right|4,196||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46362)||2001 TO118|| align=right|13,1|| align=right|3,073|| align=right|0,054|| align=right|15,33|| align=right|5,385||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46363)||2001 UX34|| align=right|13,3|| align=right|2,691|| align=right|0,128|| align=right|11,25|| align=right|4,414||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46364)||2001 UM35|| align=right|13,5|| align=right|3,040|| align=right|0,061|| align=right|11,83|| align=right|5,299||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46365)||2001 UJ47|| align=right|15,5|| align=right|2,564|| align=right|0,086|| align=right|3,70|| align=right|4,106||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46366)||2001 UA66|| align=right|14,8|| align=right|2,578|| align=right|0,159|| align=right|7,83|| align=right|4,139||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46367)||2001 UP125|| align=right|14,2|| align=right|2,583|| align=right|0,161|| align=right|13,73|| align=right|4,151||MBA||22. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(46368)||2001 VR36|| align=right|14,7|| align=right|2,424|| align=right|0,112|| align=right|6,17|| align=right|3,773||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46369)||2001 VX42|| align=right|15,7|| align=right|2,194|| align=right|0,088|| align=right|4,76|| align=right|3,249||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46370)||2001 VY43|| align=right|15,0|| align=right|2,441|| align=right|0,022|| align=right|6,69|| align=right|3,814||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46371)||2001 VZ45|| align=right|15,0|| align=right|2,285|| align=right|0,129|| align=right|5,81|| align=right|3,454||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46372)||2001 VG67|| align=right|13,6|| align=right|2,556|| align=right|0,172|| align=right|2,31|| align=right|4,086||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46373)||2001 VA123|| align=right|15,0|| align=right|2,521|| align=right|0,068|| align=right|15,17|| align=right|4,002||MBA||11. november 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46374)||2001 WZ13|| align=right|14,3|| align=right|2,400|| align=right|0,196|| align=right|5,35|| align=right|3,717||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46375)||2001 WD29|| align=right|14,1|| align=right|2,610|| align=right|0,137|| align=right|5,71|| align=right|4,216||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46376)||2001 XD3|| align=right|14,5|| align=right|1,960|| align=right|0,091|| align=right|18,13|| align=right|2,743||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46377)||2001 XX7|| align=right|13,2|| align=right|3,152|| align=right|0,180|| align=right|23,05|| align=right|5,596||MBA||8. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46378)||2001 XD17|| align=right|14,8|| align=right|2,245|| align=right|0,099|| align=right|5,65|| align=right|3,363||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46379)||2001 XD22|| align=right|15,1|| align=right|2,305|| align=right|0,096|| align=right|7,18|| align=right|3,499||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46380)||2001 XF54|| align=right|14,9|| align=right|2,598|| align=right|0,150|| align=right|15,77|| align=right|4,187||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46381)||2001 XQ59|| align=right|15,2|| align=right|2,374|| align=right|0,185|| align=right|2,54|| align=right|3,657||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46382)||2001 XP85|| align=right|14,0|| align=right|2,418|| align=right|0,218|| align=right|12,04|| align=right|3,758||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46383)||2001 XC114|| align=right|15,0|| align=right|2,318|| align=right|0,109|| align=right|7,22|| align=right|3,528||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46384)||2001 XM115|| align=right|15,5|| align=right|2,317|| align=right|0,068|| align=right|7,48|| align=right|3,527||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46385)||2001 XA152|| align=right|14,1|| align=right|2,449|| align=right|0,197|| align=right|13,47|| align=right|3,832||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46386)||2001 XP195|| align=right|15,8|| align=right|2,202|| align=right|0,177|| align=right|2,15|| align=right|3,267||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46387)||2001 XE215|| align=right|14,4|| align=right|2,543|| align=right|0,197|| align=right|14,29|| align=right|4,054||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46388)||2001 XH246|| align=right|15,6|| align=right|2,409|| align=right|0,099|| align=right|8,37|| align=right|3,738||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46389)||2001 YJ45|| align=right|14,9|| align=right|2,545|| align=right|0,043|| align=right|6,42|| align=right|4,059||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46390)||2001 YT96|| align=right|15,3|| align=right|2,242|| align=right|0,136|| align=right|4,33|| align=right|3,356||MBA||18. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(46391)||2001 YJ97|| align=right|15,7|| align=right|2,325|| align=right|0,096|| align=right|4,76|| align=right|3,544||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46392)||2002 AO6|| align=right|15,4|| align=right|2,392|| align=right|0,218|| align=right|9,69|| align=right|3,698||MBA||5. januar 2002||Asiago||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(46393)||2002 AS10|| align=right|15,6|| align=right|2,237|| align=right|0,122|| align=right|4,48|| align=right|3,345||MBA||6. januar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(46394)||2002 AZ10|| align=right|14,8|| align=right|2,265|| align=right|0,111|| align=right|2,77|| align=right|3,409||MBA||11. januar 2002||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46395)||2002 CT4|| align=right|15,1|| align=right|2,199|| align=right|0,169|| align=right|4,62|| align=right|3,260||MBA||4. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(46396)||2002 CD39|| align=right|14,7|| align=right|2,883|| align=right|0,033|| align=right|1,37|| align=right|4,895||MBA||9. februar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(46397)||2002 CE102|| align=right|16,2|| align=right|2,235|| align=right|0,198|| align=right|3,09|| align=right|3,341||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46398)||2002 CQ146|| align=right|15,0|| align=right|2,465|| align=right|0,199|| align=right|4,44|| align=right|3,870||MBA||9. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46399)||2002 CD169|| align=right|15,1|| align=right|2,789|| align=right|0,045|| align=right|6,82|| align=right|4,656||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46400)||2002 CG220|| align=right|15,8|| align=right|2,594|| align=right|0,179|| align=right|5,62|| align=right|4,178||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46401)||2002 CY240|| align=right|15,5|| align=right|2,878|| align=right|0,087|| align=right|1,34|| align=right|4,880||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46402)||2002 DB16|| align=right|15,6|| align=right|2,350|| align=right|0,119|| align=right|4,32|| align=right|3,601||MBA||16. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(46403)||2002 EQ20|| align=right|15,6|| align=right|2,443|| align=right|0,098|| align=right|6,48|| align=right|3,818||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46404)||2002 EV20|| align=right|14,6|| align=right|2,686|| align=right|0,088|| align=right|21,48|| align=right|4,402||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46405)||2002 EJ28|| align=right|15,1|| align=right|2,684|| align=right|0,066|| align=right|2,00|| align=right|4,396||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46406)||2002 EQ67|| align=right|16,3|| align=right|2,513|| align=right|0,113|| align=right|1,98|| align=right|3,982||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46407)||2002 EC74|| align=right|15,4|| align=right|2,606|| align=right|0,075|| align=right|1,61|| align=right|4,207||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46408)||2002 FO3|| align=right|15,3|| align=right|2,688|| align=right|0,233|| align=right|0,70|| align=right|4,407||MBA||19. marec 2002||Fountain Hills||Fountain Hills
|-
|(46409)||2002 FT35|| align=right|13,4|| align=right|3,062|| align=right|0,058|| align=right|17,92|| align=right|5,357||MBA||21. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46410)||2002 GF46|| align=right|15,3|| align=right|2,419|| align=right|0,151|| align=right|4,63|| align=right|3,762||MBA||2. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(46411)||2002 GS68|| align=right|14,5|| align=right|2,538|| align=right|0,107|| align=right|13,75|| align=right|4,043||MBA||8. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46412)||2002 GL76|| align=right|14,3|| align=right|3,158|| align=right|0,080|| align=right|10,50|| align=right|5,612||MBA||9. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46413)||2002 GS87|| align=right|14,7|| align=right|2,432|| align=right|0,165|| align=right|6,81|| align=right|3,791||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46414)||2002 GD113|| align=right|14,0|| align=right|2,963|| align=right|0,087|| align=right|11,26|| align=right|5,098||MBA||11. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46415)||2002 GV125|| align=right|15,4|| align=right|2,597|| align=right|0,048|| align=right|3,29|| align=right|4,185||MBA||12. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46416)||2002 HK|| align=right|15,5|| align=right|2,548|| align=right|0,130|| align=right|4,83|| align=right|4,065||MBA||16. april 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(46417)||2002 JV4|| align=right|15,2|| align=right|3,061|| align=right|0,197|| align=right|2,99|| align=right|5,355||MBA||4. maj 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(46418)||2002 JS12|| align=right|15,1|| align=right|2,243|| align=right|0,209|| align=right|7,40|| align=right|3,358||MBA||6. maj 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(46419)||2002 JO21|| align=right|16,4|| align=right|2,290|| align=right|0,152|| align=right|7,11|| align=right|3,464||MBA||9. maj 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(46420)||2002 JH23|| align=right|15,6|| align=right|2,565|| align=right|0,268|| align=right|16,25|| align=right|4,106||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46421)||2002 JC33|| align=right|15,4|| align=right|2,369|| align=right|0,074|| align=right|7,32|| align=right|3,645||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46422)||2002 JO33|| align=right|14,9|| align=right|2,270|| align=right|0,113|| align=right|1,94|| align=right|3,420||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46423)||2002 JR34|| align=right|15,9|| align=right|2,192|| align=right|0,129|| align=right|1,53|| align=right|3,245||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46424)||2002 JZ35|| align=right|14,2|| align=right|2,683|| align=right|0,060|| align=right|15,80|| align=right|4,393||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46425)||2002 JP44|| align=right|14,8|| align=right|2,528|| align=right|0,147|| align=right|13,64|| align=right|4,019||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46426)||2002 JG58|| align=right|15,5|| align=right|2,400|| align=right|0,145|| align=right|4,98|| align=right|3,717||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46427)||2002 JS59|| align=right|14,4|| align=right|3,128|| align=right|0,175|| align=right|4,07|| align=right|5,532||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46428)||2002 JO63|| align=right|15,4|| align=right|2,548|| align=right|0,134|| align=right|2,11|| align=right|4,067||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46429)||2002 JP63|| align=right|16,4|| align=right|2,288|| align=right|0,110|| align=right|1,70|| align=right|3,460||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46430)||2002 JV63|| align=right|16,3|| align=right|2,233|| align=right|0,172|| align=right|2,39|| align=right|3,336||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46431)||2002 JL65|| align=right|14,2|| align=right|3,173|| align=right|0,156|| align=right|5,76|| align=right|5,651||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46432)||2002 JR65|| align=right|15,4|| align=right|2,697|| align=right|0,168|| align=right|3,51|| align=right|4,428||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46433)||2002 JQ67|| align=right|15,1|| align=right|2,238|| align=right|0,263|| align=right|5,70|| align=right|3,347||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46434)||2002 JK143|| align=right|13,9|| align=right|2,636|| align=right|0,189|| align=right|14,86|| align=right|4,279||MBA||12. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46435)||2002 KY4|| align=right|15,2|| align=right|2,593|| align=right|0,156|| align=right|3,02|| align=right|4,174||MBA||16. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46436)||2002 LH5|| align=right|12,9|| align=right|2,903|| align=right|0,370|| align=right|14,34|| align=right|4,945||MBA||6. junij 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(46437)||2002 LL5|| align=right|15,4|| align=right|2,323|| align=right|0,258|| align=right|3,60|| align=right|3,540||MBA||6. junij 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(46438)||2002 LZ7|| align=right|15,7|| align=right|2,231|| align=right|0,168|| align=right|7,93|| align=right|3,331||MBA||4. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46439)||2002 LX12|| align=right|14,2|| align=right|2,525|| align=right|0,282|| align=right|7,46|| align=right|4,011||MBA||5. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46440)||2002 LS27|| align=right|14,8|| align=right|2,308|| align=right|0,052|| align=right|5,32|| align=right|3,505||MBA||9. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|46441 Mikepenston||2002 LE30|| align=right|13,8|| align=right|2,626|| align=right|0,171|| align=right|12,08|| align=right|4,254||MBA||10. junij 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|46442 Keithtritton||2002 LK35|| align=right|12,7|| align=right|3,217|| align=right|0,117|| align=right|15,91|| align=right|5,768||MBA||12. junij 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(46443)||2002 LW43|| align=right|13,9|| align=right|2,725|| align=right|0,130|| align=right|10,79|| align=right|4,497||MBA||10. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46444)||2089 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,396|| align=right|0,172|| align=right|2,36|| align=right|3,709||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46445)||2102 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,305|| align=right|0,187|| align=right|3,93|| align=right|3,500||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46446)||2110 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,618|| align=right|0,146|| align=right|1,92|| align=right|4,236||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46447)||2208 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,620|| align=right|0,254|| align=right|4,51|| align=right|4,239||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46448)||2829 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,477|| align=right|0,130|| align=right|3,61|| align=right|3,898||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46449)||3036 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,247|| align=right|0,154|| align=right|6,09|| align=right|3,367||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46450)||3039 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,798|| align=right|0,227|| align=right|6,89|| align=right|4,679||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46451)||3050 P-L|| align=right|14,2|| align=right|3,034|| align=right|0,123|| align=right|8,61|| align=right|5,283||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46452)||3097 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,800|| align=right|0,199|| align=right|7,02|| align=right|4,683||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46453)||4013 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,808|| align=right|0,241|| align=right|7,34|| align=right|4,706||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46454)||4029 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,456|| align=right|0,208|| align=right|6,83|| align=right|3,848||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46455)||4054 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,731|| align=right|0,153|| align=right|4,33|| align=right|4,513||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46456)||4140 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,555|| align=right|0,172|| align=right|13,63|| align=right|4,083||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46457)||4166 P-L|| align=right|13,9|| align=right|3,053|| align=right|0,010|| align=right|9,23|| align=right|5,334||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46458)||4244 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,457|| align=right|0,190|| align=right|5,94|| align=right|3,850||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46459)||4540 P-L|| align=right|14,8|| align=right|3,084|| align=right|0,065|| align=right|15,77|| align=right|5,415||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46460)||4798 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,316|| align=right|0,176|| align=right|3,01|| align=right|3,525||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46461)||6105 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,834|| align=right|0,111|| align=right|11,98|| align=right|4,770||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46462)||6179 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,627|| align=right|0,115|| align=right|2,30|| align=right|4,256||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46463)||6290 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,198|| align=right|0,154|| align=right|3,64|| align=right|3,258||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46464)||6602 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,194|| align=right|0,138|| align=right|6,57|| align=right|3,248||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46465)||6617 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,468|| align=right|0,108|| align=right|6,49|| align=right|3,876||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46466)||6622 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,317|| align=right|0,110|| align=right|3,05|| align=right|3,526||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46467)||6730 P-L|| align=right|14,8|| align=right|3,043|| align=right|0,081|| align=right|1,79|| align=right|5,308||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46468)||6887 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,754|| align=right|0,035|| align=right|2,32|| align=right|4,570||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46469)||9572 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,406|| align=right|0,178|| align=right|4,06|| align=right|3,732||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46470)||9607 P-L|| align=right|13,1|| align=right|3,047|| align=right|0,076|| align=right|9,61|| align=right|5,319||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46471)||1160 T-1|| align=right|12,9|| align=right|3,175|| align=right|0,269|| align=right|24,88|| align=right|5,656||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46472)||2155 T-1|| align=right|14,2|| align=right|3,129|| align=right|0,115|| align=right|1,73|| align=right|5,534||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46473)||3066 T-1|| align=right|15,7|| align=right|2,430|| align=right|0,195|| align=right|4,77|| align=right|3,787||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46474)||3109 T-1|| align=right|15,1|| align=right|2,424|| align=right|0,132|| align=right|2,90|| align=right|3,774||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46475)||3204 T-1|| align=right|14,1|| align=right|2,410|| align=right|0,097|| align=right|5,98|| align=right|3,740||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46476)||4208 T-1|| align=right|15,8|| align=right|2,238|| align=right|0,114|| align=right|2,26|| align=right|3,347||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46477)||4266 T-1|| align=right|16,1|| align=right|2,440|| align=right|0,166|| align=right|2,46|| align=right|3,811||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46478)||1097 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,780|| align=right|0,084|| align=right|1,84|| align=right|4,635||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46479)||1150 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,372|| align=right|0,197|| align=right|1,22|| align=right|3,652||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46480)||1170 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,608|| align=right|0,143|| align=right|11,48|| align=right|4,211||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46481)||1198 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,651|| align=right|0,058|| align=right|1,05|| align=right|4,316||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46482)||1460 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,916|| align=right|0,210|| align=right|6,67|| align=right|4,978||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46483)||1549 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,767|| align=right|0,026|| align=right|4,88|| align=right|4,602||MBA||24. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46484)||2245 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,377|| align=right|0,176|| align=right|2,45|| align=right|3,664||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46485)||2279 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,880|| align=right|0,121|| align=right|1,90|| align=right|4,887||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46486)||3113 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,611|| align=right|0,172|| align=right|3,90|| align=right|4,218||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46487)||3322 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,603|| align=right|0,037|| align=right|14,34|| align=right|4,198||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46488)||3335 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,582|| align=right|0,168|| align=right|3,60|| align=right|4,149||MBA||24. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46489)||4156 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,610|| align=right|0,128|| align=right|1,49|| align=right|4,215||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46490)||4164 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,389|| align=right|0,151|| align=right|3,17|| align=right|3,693||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46491)||5070 T-2|| align=right|13,3|| align=right|3,179|| align=right|0,139|| align=right|6,97|| align=right|5,667||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46492)||1023 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,285|| align=right|0,103|| align=right|5,90|| align=right|3,453||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46493)||1032 T-3|| align=right|13,4|| align=right|2,985|| align=right|0,046|| align=right|10,39|| align=right|5,157||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46494)||1088 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,607|| align=right|0,066|| align=right|9,26|| align=right|4,208||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46495)||1123 T-3|| align=right|14,2|| align=right|2,988|| align=right|0,069|| align=right|8,20|| align=right|5,163||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46496)||1157 T-3|| align=right|13,4|| align=right|2,991|| align=right|0,094|| align=right|8,80|| align=right|5,173||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46497)||2214 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,370|| align=right|0,091|| align=right|5,88|| align=right|3,647||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46498)||2240 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,182|| align=right|0,113|| align=right|4,66|| align=right|3,222||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46499)||2409 T-3|| align=right|16,4|| align=right|2,369|| align=right|0,150|| align=right|2,09|| align=right|3,645||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(46500)||2610 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,388|| align=right|0,130|| align=right|1,91|| align=right|3,690||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov